|-
| (68701) 2002 CJ200||||10 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68702) 2002 CU215||||10 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68703) 2002 CO219||||10 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68704) 2002 CY219||||10 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68705) 2002 CM221||||10 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68706) 2002 CX234||||8 лютого 2002||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (68707) 2002 CX235||||13 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68708) 2002 CC242||||11 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68709) 2002 CE244||||11 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68710) 2002 CN244||||11 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68711) 2002 CV244||||11 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68712) 2002 CO249||||15 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68713) 2002 CX253||||4 лютого 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (68714) 2002 CS259||||6 лютого 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (68715) 2002 CM272||||8 лютого 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (68716) 2002 CX280||||8 лютого 2002||Обсерваторія Кітт-Пік||Марк Буї
|-
| (68717) 2002 CO286||||10 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 68718 Сафі (Safi)||2002 DQ||17 лютого 2002||Астрономічна обсерваторія Юра||Мішель Орі
|-
| 68719 Чжанйонсіл (Jangyeongsil)||2002 DW||16 лютого 2002||Обсерваторія Богюнсан||І.-Б. Джеон
|-
| (68720) 2002 DB3||||21 лютого 2002||Нашвілл||Рой Клінґан
|-
| (68721) 2002 DC6||||16 лютого 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (68722) 2002 DF6||||19 лютого 2002||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (68723) 2002 DH10||||20 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68724) 2002 DH12||||21 лютого 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (68725) 2002 ED3||||10 березня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (68726) 2002 EZ5||||12 березня 2002||Обсерваторія Чрні Врх||Обсерваторія Чрні Врх
|-
| (68727) 2002 EH6||||12 березня 2002||Обсерваторія Дезерт-Іґл||Вільям Йон
|-
| (68728) 2002 EP6||||6 березня 2002||Обсерваторія Сайдинг-Спрінг||Роберт МакНот
|-
| (68729) 2002 EG12||||14 березня 2002||Обсерваторія Дезерт-Іґл||Вільям Йон
|-
| 68730 Страйжис (Straizys)||||15 березня 2002||Молетайська обсерваторія||К. Серніс, Й. Зданавісіус
|-
| (68731) 2002 ES16||||6 березня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68732) 2002 EF21||||10 березня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (68733) 2002 EF25||||10 березня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (68734) 2002 EH26||||10 березня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (68735) 2002 ET26||||10 березня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (68736) 2002 EQ28||||9 березня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68737) 2002 EU28||||9 березня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68738) 2002 EJ35||||11 березня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (68739) 2002 EK38||||12 березня 2002||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (68740) 2002 EY38||||12 березня 2002||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (68741) 2002 EM40||||9 березня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68742) 2002 EO41||||12 березня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68743) 2002 EY42||||12 березня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68744) 2002 EV43||||12 березня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68745) 2002 EP45||||11 березня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (68746) 2002 EM46||||11 березня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (68747) 2002 EL49||||12 березня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (68748) 2002 EE57||||13 березня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68749) 2002 EJ63||||13 березня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68750) 2002 EM68||||13 березня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68751) 2002 ES69||||13 березня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68752) 2002 EF70||||13 березня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68753) 2002 EY74||||13 березня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68754) 2002 EM75||||14 березня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (68755) 2002 EN79||||10 березня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (68756) 2002 EW83||||9 березня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68757) 2002 EH86||||9 березня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68758) 2002 EB87||||9 березня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68759) 2002 EH87||||9 березня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68760) 2002 EL87||||9 березня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68761) 2002 ES89||||12 березня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68762) 2002 EE94||||14 березня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68763) 2002 ED96||||15 березня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68764) 2002 EY98||||15 березня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68765) 2002 EE99||||15 березня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68766) 2002 EN102||||6 березня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (68767) 2002 ES104||||9 березня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (68768) 2002 EC106||||9 березня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (68769) 2002 ER110||||9 березня 2002||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (68770) 2002 EJ131||||13 березня 2002||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (68771) 2002 EW138||||12 березня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (68772) 2002 EB147||||14 березня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (68773) 2002 EB153||||15 березня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (68774) 2002 EG153||||15 березня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (68775) 2002 EH154||||13 березня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68776) 2002 EZ154||||11 березня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (68777) 2002 FD1||||18 березня 2002||Обсерваторія Дезерт-Іґл||Вільям Йон
|-
| (68778) 2002 FO2||||19 березня 2002||Обсерваторія Дезерт-Іґл||Вільям Йон
|-
| 68779 Шенінґер (Schoninger)||||18 березня 2002||Обсерваторія Клеть||KLENOT
|-
| (68780) 2002 FQ3||||18 березня 2002||Обсерваторія Дезерт-Іґл||Вільям Йон
|-
| (68781) 2002 FN7||||28 березня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (68782) 2002 FW7||||16 березня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68783) 2002 FZ9||||16 березня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68784) 2002 FK10||||17 березня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68785) 2002 FS11||||16 березня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (68786) 2002 FA13||||16 березня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68787) 2002 FJ13||||16 березня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68788) 2002 FU13||||16 березня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (68789) 2002 FD17||||17 березня 2002||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (68790) 2002 FL28||||20 березня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (68791) 2002 FR30||||20 березня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (68792) 2002 FY30||||20 березня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68793) 2002 GR4||||10 квітня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68794) 2002 GZ6||||12 квітня 2002||Обсерваторія Дезерт-Іґл||Вільям Йон
|-
| (68795) 2002 GE9||||15 квітня 2002||Обсерваторія Дезерт-Іґл||Вільям Йон
|-
| (68796) 2002 GF9||||15 квітня 2002||Обсерваторія Дезерт-Іґл||Вільям Йон
|-
| (68797) 2002 GG10||||4 квітня 2002||Обсерваторія Берґіш-Ґладбах||Вольф Бікель
|-
| (68798) 2002 GX15||||15 квітня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68799) 2002 GZ16||||15 квітня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68800) 2002 GY18||||14 квітня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

Див. також 
 Список астероїдів

68700